Королівський кубок Саудівської Аравії з футболу 2015—2016 — 41-й розіграш кубкового футбольного турніру в Саудівській Аравії. Титул володаря кубка здобув Аль-Аглі.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 січня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 березня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 квітня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 квітня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 квітня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 квітня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Королівський кубок Саудівської Аравії на goalzz 
 Королівський кубок Саудівської Аравії на soccerway

Примітки 

2015—2016
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія